Edgar de Evia (Mérida, Yucatán,  – New York, ) est un artiste, photographe, et auteur franco-américain d'origine mexicaine. Il est collègue et mentor de Robert Denning et de David McJonathan-Swarm jusqu’à sa mort.

Famille 
Il nait à Mérida, Yucatán, et est le fils de la peintre parisienne Pauline Joutard, qui a étudié à Bad Homburg vor der Höhe et qui est connue plus tard comme como Miirrha Alhambra, et de Domingo de Evia y Barbachano. Son arrière-grand-père est le gouverneur de Yucatán  (1807 – 1859), son autre arrière-grand-père paternel est un médecin avec des vastes plantations de sisal. Pendant sa jeunesse, ils sont l’une des familles les plus importantes de la région.

Enfance à New York 
Il va avec sa famille à New York, où il obtient sa licence à . Il est un des élèves préférés de Helen Parkhurst, qui l’invite à son gîte avec . Toutes les deux s’intéressent par la fascination du garçon pour Shakespeare et Parkhurst lui présente à Belle da Costa Greene, elle lui permet travailler avec des volumes originaux. Son intérêt par l’enseignement, la littérature, l’art et l’histoire sont dues à l’influence du Dalton Plan à ses premières années.

Carrière 
Après de travailler pour Associated Press, il est le chercheur du médecin homéopathe , il lui fait cadeau de sa première caméra et lui apprend à l’utiliser. Ils se promenaient à Central Park et le médecin lui expliquait que la caméra n’avait pas de cerveau pour interpréter l’image et que le photographe devait apprendre à voir et contrôler ce que la lentille capturait. Il connaît les "Zizis", et grâce à eux il connaît Nicki de Gunzburg, qui lui donne sa première assignation pour le magazine Town & Country.

Il devient très connu par ses effets au style de James Tissot en utilisant un foyer diffusé. Puis, il est le directeur créatif pour une compagnie qui va accueillir tout sorte de photographie pour des catalogues comme le Sakowitz de Houston et le  de New York.

Automobiles 
Il adore les voitures et commence à les collectionner dès qu’il commence à avoir du succès. Sa première voiture est une Rolls-Royce et le vendeur lui apprend à conduire. Puis il achète une autre Rolls-Royce, plusieurs Bugatti, une Mercedes et une Jaguar XK.

Maisons 
Pendant presque deux décennies sa maison et son étude se trouvent dans les trois étage supérieures du bâtiment 867 de la Madison Avenue, la actuelle boutique principale de Ralph Lauren et dans le gîte "Quiet Corner" à Greenwich, qui avait appartenu à Clyde Fitch, et qui est aussi utilisée par d’autres photographes. Dans cette maison-ci. Il a une vie heureuse dans les années 1960, quand la relation de son ami Robert Denning avec Vincent Fourcade commence et Denning & Fourcade reste à New York. La compagnie  apparaît et celle d’Edgar de Evia finit.

Dernières années 
En 1988, New York Magazine publique que son appartement à Manhattan figure parmi les plus romantiques de New York. Il va continuer à accumuler des connaissances et des œuvres pour une énorme bibliothèque très variée. Il aimait surtout les romans des années 1850–1930, qu’il lut trois ou quatre fois. Parmi ses auteurs favoris, on trouve : G. K. Chesterton, Wilkie Collins et E. Phillips Oppenheim. 

L’internet arrive et il passe les heures en cherchant des images et des perspectives. Il développe un énorme intérêt par les ordinateurs, il a un Commodore 64, plusieurs PCs et un Power Mac.

À l’âge de 80 ans, il a l’habitude de monter à vélo les week-ends avec un groupe de photographes. Sa facilité pour la prose l’amène à publier plusieurs romans, comme par exemple .

Il meurt de pneumonie à l’âge de 92 ans au .

Modèles photographiées 
 Lisa Fonssagrives
 
 Dovima
 Suzy Parker
 Maude Adams
 Wilhelmina
 Dorian Leigh
 Cheryl Tiegs
 Cindy Crawford
 Twiggy

Célébrités 
 Ethel Fogg (Mrs. William Brooks Clift) mère de Montgomery Clift
 Jean Marsh, actrice britannique
 Erik Rhodes, acteur et chanteur des États-Unis
 
 Gloria Vanderbilt

Photographie éditoriale 
 Town & Country
 Vogue
 
 Glamour
 Good Housekeeping
 
 Parents
 Arts & Decoration
 Life
 Harper's Bazaar
 New York Magazine

Livres 
Illustrations :
 Picture Cookbook by The Editors of LIFE, , Editor, New York, NY: Time Incorporated, 1958. Second edition 1959, Third edition 1960.

Références

Liens externes 

 Edgar de Evia's Official Homepage
 Edgar de Evia's biographic sketch sur le site Find A Grave

Photographe américain
Photographe mexicain
Photographe de mode
Personnalité liée à New York
Naissance en juillet 1910
Naissance à Mérida (Mexique)
Décès en février 2003
Décès à 92 ans
Personnalité américaine née d'un parent français
Personnalité américaine née d'un parent mexicain